Alagtsavbaatar (Алафтсавбатар — „јунак из Алаг Тсава”) је изумрли род мачколиких звијери из кладуса Aeluroidea, који је у периоду касног Еоцена настањивао подручје Монголије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 локалитета Алаг Тсав у Монголији (гдје су пронађени фосилни остаци овог рода),
 и монголске ријечи батар (монг. -{баатар}-), која у преводу значи јунак или херој.

Назив врсте Alagtsavbaatar indigenus у преводу значи „локални јунак из Алаг Тсава”.

Опис 
Врста Alagtsavbaatar indigenus је у просјеку тежила између 2,5 до 5,5 kg, и достизала дужину до 1 m. Зуби ове врсте указују на то да је ова врста била сваштојед, тачније, омјер меса присутног у исхрани ове врсте је био између омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Alagtsavbaatar.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Азије